Список муравьёв Нидерландов включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Нидерландах. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Также приводится его местное название ().

Подсемейство  
  — staafmieren 
  — staafmier

Подсемейство  
  — woekermieren  
  — woekermier 
  — gastmieren 
  — glanzende gastmier 
  —  Подрод Leptothorax s.s. — grote slankmieren  
  — behaarde slankmier 
  — gladde slankmier 
  — mosslankmier  Подрод Myrafant M.R. Smith, 1950 — dwergslankmieren  
  — boomslankmier  
  — stengelslankmier  
  — bosslankmier  
  — steenslankmier  
  — zwartbandslankmier 
  — oprolmieren  
  — oprolmier  
  — steekmieren  
  — zeggensteekmier  
  — ruige gaststeekmier  
  — kalme steekmier  
  — lepelsteekmier  
  — kleine steekmier  
  — bossteekmier  
  — kleine steekmier  
  — zandsteekmier  
  — moerassteekmier  
  — kokersteekmier  
  — duinsteekmier  
  — heidesteekmier 
  — diefmieren  
  — diefmier  
  — drentelmieren  
  — gewone drentelmier  
  — engelse drentelmier  
  — sabelmieren  
  — sabelmier  
  — zaadmieren  
  — zwarte zaadmier  
  — bruine zaadmier

Подсемейство  
  — draaigatjes  
  — heidedraaigatje  
  — mergeldraaigatje

Подсемейство  
  — reuzenmieren  
  — gewone reuzenmier 
  — grote schubmieren  
  — gewone satermier  
  — deuklipsatermier 
  — kale bosmier  
  — zwartrugbosmier  
  — behaarde bosmier  
  — stronkmier 
  — bloedrode roofmier  
  — bruine baardmier  
  — grauwzwarte mier  
  — duinbaardmier  
  — rode baardmier 
  — veenmier 
 =Formica picea Nylander, 1846
  — kleine schubmieren  
  — gele weidemier  
  — kleinoogweidemier 
  — langschubmier  
  — langhaarmier  
  =Lasius affinis (Schenck, 1852) 
  — veldmier  
  — wintermier  
  — breedschubmier  
  — schaduwmier  
  — glanzende houtmier 
  —  mergelmier  
  — boommier  
  — wegmier  
  — humusmier  
  — buntgrasmier  
  — amazonemieren  
  — amazonemier

См. также 
 Список видов муравьёв Великобритании
 Список видов муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Андорры

Примечания 

муравьи Нидерландов
Фауна Нидерландов
Нидерланды
Списки:Нидерланды